Flossenbürg kan henvise til flere steder:
Flossenbürg (by) en by og en kommune i Landkreis Neustadt an der Waldnaab i Regierungsbezirk Oberpfalz i den tyske delstat Bayern. 
Flossenbürg koncentrationslejr var fra 1938 til 1945 en koncentrationslejr i Nazi-Tyskland
Burg Flossenbürg var en borg, nu en ruin hvis historie går tilbage til omkring 1100.